Pineland (Flórida)
Pineland (Texas)

Desambiguações de topônimos